Гюрюльдеук — аул в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии. 

Образует муниципальное образование Гюрюльдеукское сельское поселение как единственный населённый пункт в его составе.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Джегутинского района
Муниципальные образования Усть-Джегутинского района
Сельские поселения Карачаево-Черкесии